Кирел може да се односи на:

 Кирел (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Кирел (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи